Decameron Nights – film del 1924 diretto da Herbert Wilcox
 Notti del Decamerone (Decameron Nights) –  film del 1953 diretto da Hugo Fregonese